La parella formada per l'estatunidenca Bethanie Mattek-Sands i el britànic Jamie Murray eren doble defensors del títol però van ser eliminats en primera ronda.

La parella formada per l'estatunidenca Desirae Krawczyk i el britànic Joe Salisbury van guanyar el segon títol de Grand Slam mixt de la temporada després de l'aconseguit al Roland Garros. Per Krawczyk va representar el tercer títol de la temporada ja que també va guanyar a Wimbledon, casualment va derrotar al mateix Salisbury en la final, i d'aquesta manera va esdevenir la primera tennista en guanyar tres Grand Slams consecutius en categoria mixta des de Mahesh Bhupathi l'any 2005. Per la seva banda, Salisbury va aconseguir el doblet guanyant les proves de dobles masculins i dobles mixts.

Caps de sèrie 

  Nicole Melichar-Martinez /  Ivan Dodig (1a ronda)
  Desirae Krawczyk /  Joe Salisbury (campions)
  Alexa Guarachi /  Neal Skupski (quarts de final)
  Luisa Stefani /  Marcelo Melo (1a ronda)

  Bethanie Mattek-Sands /  Jamie Murray (1a ronda)
  Ena Shibahara /  Ben McLachlan (2a ronda)
  Chan Hao-ching /  Michael Venus (1a ronda)
  Demi Schuurs /  Sander Gillé (quarts de final)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre dobles mixts 

2021
US Open